Preisendörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Preisendörfer (* 1957), deutscher Autor
 Helmut Preisendörfer (1927–1984), deutscher Fußballspieler
 Susanne Binas-Preisendörfer (* 1964), deutsche Musik- und Kulturwissenschaftlerin, Hochschullehrerin, Kulturpolitikerin und Musikerin